Барон Николай Васильевич Медем (; 1798 — 25 февраля (8 марта) 1870) — генерал от артиллерии, профессор Императорской Николаевской военной академии, председатель Главного военно-учёного комитета.

Биография 
Родился в 1798 году в прибалтийском дворянском роде фон Медем. Его отец, барон Вильгельм Готгард фон Медем, получил на правах майората имение Берёзка близ Пскова, а также два имения в Ковенской губернии.

Начал службу в 1813 году юнкером в гвардейской конной артиллерии и в её рядах участвовал в Заграничных кампаниях 1813—1814 годов, сражался в Битве народов под Лейпцигом, Бриенн-ле-Шато, Арси-сюр-Об и при Фершампенуазе, причём за последнее сражение получил знак отличия Военного ордена, а за последующее отличие под Парижем произведён в прапорщики.

В 1823 году в чине штабс-капитана Медем был прикомандирован к артиллерийскому училищу для преподавания военных наук, в 1826 году произведён в полковники и назначен инспектором классов этого училища. 1 июля 1832 года, при основании Императорской Николаевской военной академии, назначается профессором сперва тактики и истории военного искусства, а с 1 ноября 1833 года — становится профессором по кафедре стратегии, истории военных походов и военной литературы.

В том же 1833 году Медем был произведён в генерал-майоры; в 1834 году назначен состоять для поручений при главном директоре Пажеского и кадетских корпусов, а также непременным членом Николаевской военной академии. С 1838 по 1840 год Медем совместно с О. И. Сенковским редактировал «Военную библиотеку» в шести томах.

В 1845 году произведён в генерал-лейтенанты, в 1848—1858 годах состоял председателем военно-цензурного комитета; в 1858—1860 годах находился в заграничной командировке с целью составления описания военно-учебных заведений Европы; в 1860—1862 годах состоял членом Главного управления цензуры и председателем Санкт-Петербургского цензорского комитета (до 8 марта 1862); в период 16.03.1862—01.09.1865 был членом совета министра внутренних дел по делам книгопечатания. В 1864 году произведён в генералы от артиллерии и назначен председателем Главного военно-учёного комитета. Кроме того, он одновременно занимал должность главного наблюдателя за преподаванием военных наук в военно-учебных заведениях Российской империи.

Среди прочих наград барон Медем имел орден св. Георгия 4-й степени, пожалованный ему 26 ноября 1856 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 9927 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Похоронен, как и позже его жена (с 02 сентября 1827 года) — Мария Михайловна (1804—1894; дочь статского советника М. А. Балугьянского), в пещерах Псково-Печерского монастыря. Дочь Антонина (13.09.1828— ?) была замужем за А. Х. Капгером.

Преподавательская деятельность 
При вступлении Медема в число профессоров Военной академии ему пришлось самому создавать курсы своих предметов. Он составил по этим предметам программы и вместе с бароном Зедделером установил практические занятия по тактике. На лекциях по стратегии Медем излагал системы всех известных писателей по этому предмету от Ллойда до Клаузевица, не указывая ни на одну, как на лучшую, а советуя из изучения всех их делать общие выводы и добиваться истины. Его лекции военной истории заключали обзор войн от Тридцатилетней войны до кампании 1815 года.

Военную литературу Медем излагал в виде краткого исторического очерка, дополненного перечнем важнейших сочинений. Громадную работу по созданию совершенно новых курсов Медем исполнил в самый короткий срок, благодаря громадным познаниям, необычному трудолюбию и энергии. Уже в 1836 году он издал «Обозрение известнейших правил и систем стратегии», удостоенное в следующем году половинной Демидовской премии, а в 1837 году выпустил «Руководство к тактике» в двух томах, за что через год был награждён полной Демидовской премией.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009.
 
 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — , 1882.
 Ежегодник русской армии на 1871 год. — Ч. II. — , 1871.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — , 1869.
 

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Педагоги Российской империи
Николай Васильевич
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Фершампенуазе
Кавалеры знака отличия Военного ордена (1807—1856)‎
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Лауреаты Демидовской премии
Майоратные имения